Max Zorin, James Bond-personage
 Sergey Semyonovich Zorin, 1891-1937, Eerste Secretaris van het Comité van de  Communistische Partij van de Sovjet-Unie, Petrograd, 1919-1921
 Simcha Zorin, Sovjet-Joodse partizaan in de Tweede Wereldoorlog
 Valerian Zorin, minister van Defensie en gezant van de Sovjet-Unie
 Yuriy Zorin, Russische atleet
 Zorin Blitz, fictieve nazivampier in Hellsing, een manga door Kouta Hirano
 Zorin OS, een Linuxdistributie